Diese Liste zeigt alle ehemaligen und derzeitigen Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Bern seit 1846.

Parteiabkürzungen oder politische Richtung 
 BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei (2008 Abspaltung von der SVP, 2021 Fusion zu «Die Mitte»)
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (ab 1917 im Kanton Bern bis 1971, heute SVP)
 Die Mitte: Die Mitte (2021 Zusammenschluss von CVP und BDP)
 F: Liberal-Freisinnig (heute FDP)
 FDP: Freisinnige Partei, Freisinnig-Demokratische Partei (ab 1894)
 GFL: Grüne Freie Liste (1983 Abspaltung von der FDP, bis 2006 eigenständig, heute Teil der Grünen Schweiz)
 K-K: Katholisch-Konservativ
 K: Konservativ (Protestantisch-Konservativ)
 L-K: Liberal-Konservativ
 L-R: Liberal-Radikal (heute FDP)
 SP: Sozialdemokratische Partei (ab 1888) 
 SVP: Schweizerische Volkspartei (ab 1971)

Regierungsräte

Quellen 
 
 Ehemalige Mitglieder des Regierungsrates (ab 1846) auf der Website der Staatskanzlei.
 Übersicht zu Geburts- und Sterbedaten.
 Details: Politische Richtung, Geburts- und Sterbedaten zu Regierungsratsmitgliedern (Historisches Lexikon der Schweiz)
 Details: Politische Richtung, Geburts- und Sterbedaten zu Regierungsratsmitglieder aus dem Jura seit 1831. Daten in französischer Sprache (Lexikon des Jura)
 Andreas Willis Grabmal wieder bei der Kirche

Einzelnachweise 

!
Liste, Bern Regierungsrat
Bern